El Fraile kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Fraile, Santa María de los Ángeles, ort, 
 El Fraile, Ayotlán, ort, 
 El Fraile, Zacatecas, ort, Villa Hidalgo, 
 El Fraile, Guanajuato, ort, 
 El Fraile, Guerrero, ort, Taxco de Alarcón, 
 El Fraile, Nuevo León, ort, García,

Spanien 

 Isla del Fraile, ö, Murcia, Murcia, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar